

Carriera 
Tina Nadine Smith ha vinto 1 titolo in singolare e 1 titolo in doppio nel circuito ITF in carriera. Il 31 gennaio 2022 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 625; il 23 agosto 2021 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 906.

Ha fatto il suo debutto all'Adelaide International II 2022, partecipando nel doppio in coppia con Annerly Poulos, uscendo sconfitte al primo turno dal team composto da Alicja Rosolska e Erin Routliffe.

Attualmente risiede a Meggen, in Svizzera, avendo la doppia nazionalità, australiana e svizzera.

Statistiche ITF

Doppio

Vittorie (1)

Sconfitte (2)

Doppio

Vittorie (1)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni